Centro di documentazione sul Nazionalsocialismo (NS-Dokumentationszentrum) è un genere di museo in Germania dedicato al racconto della storia e l'impatto del nazismo sulla società del tempo, attraverso documenti, immagini e testimonianze.

Di seguito l'elenco dei musei esistenti:

NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln di Colonia.
NS-Dokumentationszentrum, di Monaco di Baviera.
Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände, di Norimberga.